Кубок Албанії з футболу 2021–2022 — 70-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул успішно захистила Влазнія, здобувши 8-й трофей.

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 вересня 2021

|}

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|22 вересня/13 жовтня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|22 вересня/14 жовтня 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|3/17 листопада 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|3/18 листопада 2021

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|26 січня/10 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|27 січня/9 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|27 січня/10 лютого 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|30 березня/13 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|31 березня/13 квітня 2022

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 

2021—2022
Албанія
Албанія
2021 в албанському спорті
2022 в албанському спорті